

Cinema 
 L'iniziazione – film del 1986 diretto da Gianfranco Mingozzi
 L'iniziazione – film per la televisione del 2006 diretto da Stuart Gillard
 Jack Ryan - L'iniziazione – film del 2014 diretto da Kenneth Branagh

Letteratura 
 L'iniziazione – saggio di Rudolf Steiner del 1904
 I diari delle streghe - L'iniziazione – romanzo di Lisa J. Smith del 1992